Detta är en lista över småorter i Sverige, X-Ö.

Y

Å

Ä

Ö

Referenser 
 Statistik för småorter 2010, Statistiska centralbyrån

X-Ö